Tomasz Jakubiak (duchowny)
 Tomasz Jakubiak (kucharz)
 Tomasz Jakubiak (żeglarz)